La vida privada de Sherlock Holmes (The Private Life of Sherlock Holmes) es una película británica de 1970 dirigida y producida por Billy Wilder; también es responsable del guion junto a su íntimo colaborador I. A. L. Diamond. Contó con los actores Robert Stephens en el papel de Sherlock Holmes y Colin Blakely en el del Dr. Watson.

Sinopsis 
La historia se divide en dos partes diferentes en duración y tono: en la primera de ellas, Sherlock Holmes (Robert Stephens) recibe la visita de Madame Petrova, una famosa bailarina rusa que le propone tener un hijo con él, un niño que heredaría el físico de ella y el intelecto de él, y le ofrece como pago un violín Stradivarius. Holmes consigue salirse del embrollo esgrimiendo que en realidad el Dr. Watson (Colin Blakely) es su amante. 

En la intriga principal, una mujer es rescatada del cauce del Támesis y llevada a Baker Street para intentar que recupere la memoria perdida por causa del shock. Resulta ser Gabrielle Valladon (Geneviève Page), una ciudadana belga que ruega a Holmes que le ayude a encontrar a su marido, un ingeniero desaparecido. La investigación les lleva hasta Escocia, y se desarrolla entre monjes, enanos e incluso una aparición del monstruo del Lago Ness, y acaba cuando descubre que Mycroft Holmes, el hermano de Sherlock (Christopher Lee), está involucrado en el desarrollo y construcción de un prototipo de submarino para la British Navy con la ayuda del ingeniero desaparecido. El submarino se camufla como un monstruo marino en sus pruebas de navegación; los enanos habían sido reclutados como trabajadores especializados para aprovechar mejor el espacio reducido dentro del submarino, y Mycroft acaba informando a Sherlock de que en realidad su clienta es una espía alemana, Fräulein von Hoffmanstal, enviada con la misión de robar el submarino con la ayuda de marineros alemanes disfrazados de monjes.

La reina Victoria (Mollie Maureen) llega a la base escocesa para inspeccionar su nueva arma de guerra, pero la rechaza como poco apropiada para caballeros británicos, y ordena a Mycroft que la destruya; éste, contrariado, decide permitir que los espías alemanes roben el submarino, pero lo sabotea para que se hunda al sumergirse. Fräulein von Hoffmanstal es arrestada para poder ser intercambiada por su equivalente británica, igualmente arrestada por los alemanes en el marco de las tensiones previas a la Primera Guerra Mundial.

En la escena final, meses más tarde, Sherlock recibe un mensaje de su hermano según el cual Fräulein von Hoffmanstal ha sido arrestada en Japón, acusada de espionaje y ejecutada por un pelotón de fusilamiento. Presa de la melancolía, el detective se encierra en su habitación para consolarse con la cocaína y el violín.

Elenco principal 
 Robert Stephens: Sherlock Holmes
 Colin Blakely: Dr. Watson
 Genevieve Page: Gabrielle Valladon
 Christopher Lee: Mycroft Holmes
 Irene Handl: Señora Hudson
 Clive Revill: Rogozhin
 Tamara Tumánova: Petrova
 Stanley Holloway: Coveiro
 Mollie Maureen: la Reina Victoria
 Catherine Lacey: una mujer hermosa

Enlaces externos 

 Guion de la película.
 Texto inglés.

 ; en español.

 

 

 Presentación de la película y coloquio sobre ella en el programa de La 2 (TVE) ¡Qué grande es el cine!, dirigido por José Luis Garci.
 Presentación: 1; 2.
 Coloquio: 1; 2; 3; 4.

 Coloquio sobre la película, en la emisión del 22 de mayo del 2015 del programa de Zaragoza TV En clave de cine.

 Música de la película; la original es de Miklós Rózsa. El tema principal está basado en material musical del Concierto para violín, op. 24, que había compuesto en 1953 el propio Rózsa para Jascha Heifetz; el compositor lo adaptaría para la película por petición del director de ella: Billy Wilder. 
 Sobre la música, en el sitio Score Magacine; en español.
 Música de arranque.
 Gabrielle.
 Interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Praga dirigida por Nic Raine; violín: Lucie Švehlová.
 Scotish Castles (Castillos escoceses).
 El baile de Watson.
 Suite de la música,  registrada en el álbum de 1977 Rózsa Conducts Rózsa, con la Orquesta Filarmónica Real.

 

Películas de 1970
Películas de Sherlock Holmes
Películas dirigidas por Billy Wilder
Películas de United Artists
Películas con música de Miklós Rózsa
Películas con temática LGBT de 1970